Henrik Gustavsen – calciatore norvegese
 Erling Gustavsen – calciatore norvegese
 Tord Gustavsen – pianista norvegese